B* („B-Star“) steht für:
 B*-Algorithmus, einen graphentheoretischen Suchalgorithmus
 B*-Baum, eine informatische Datenstruktur
 Bergpartei, die Überpartei, eine Partei in Deutschland